Виставковий центр «Ерлс Корт» () — споруда літніх Олімпійських ігор 2012 у Лондоні.

Відкритий у 1937 році. Місткість центру становить 19 000 місць. Арена приймала змагання з волейболу.

Посилання 
 Профіль на сайті Ігор

Споруди літніх Олімпійських ігор 2012 року